Blecua y Torres, municipi aragonès situat a la província d'Osca a la comarca de la Foia d'Osca
 Alberto Blecua Perdices, filòleg
 José Manuel Blecua, diversos personatges